Демайи () — французская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1980) — французский трубач и корнетист.
 Демайи, Жан-Пьер (1957—2022) — французский математик.
  (род. 1949) — французский химик и политик, мэр Амьена (2008—2014).